

Села:
 Васильківці — Вінницька область, Погребищенський район
 Васильківці — Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Гусятинський район
 Васильківці — Хмельницька область, Ярмолинецький район
Урочище:
 Васильківці — заповідне урочище поблизу села Васильківці Гусятинського району Тернопільської області

Васильківці — сільська гміна у Копичинецькому повіті Тернопільського воєводства Другої Речі Посполитої